WebHat (KeyCode WebHat) é um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS, de Content Management System) rápido e com muitos recursos, usado para criar e manter sites através de uma interface gráfica escrita em PHP e AJAX. WebHat funciona em qualquer sistema operacional, utilizando vários bancos de dados como MySQL, Microsoft SQL Server e Oracle. O desenvolvimento começou em 2001 e agora um novo lançamento é feito público a cada semana. No momento o sistema funciona em inglês e italiano porém no futuro outras línguas serão suportadas.

Sistemas de gestão de conteúdo